Le tournoi Hurghada International 2006 de squash est l'édition 2006 du tournoi Hurghada International qui se déroule du 26 mai au  juin 2006 à Hurghada. Le tournoi appartient à la catégorie WSA Silver 15 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 8 têtes de série. 

La finale oppose pour la  édition consécutive Rachael Grinham  et la joueuse égyptienne Omneya Abdel Kawy et cette dernière l'emporte pour la première fois.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hurghada International

Liens externes 

Féminin 2006
Sport en Égypte en 2006
Squash en 2006
Sport en mai 2006
Sport en juin 2006